Шаяхметова — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носительницы 
 Шаяхметова, Кристина Айтчановна (род. 2001) — российская пловчиха.
 Шаяхметова, Кунсулу Тургынбековна (род. 1978) — казахская актриса.
 Шаяхметова, Умут Болатхановна (род. 1969) — казахский банковский деятель.